Проспект Кі́рова — назва, яку носили низка вулиць у населених пунктах України у радянські часи. Також — назва вулиць у країнах СНД.

Проспект Кірова — колишня назва проспекту Переможців у Рубіжному.
 Проспект Кірова — колишня назва проспекту Олександра Поля у Дніпрі.

Див. також 
 Вулиця Кірова
 Кіров

Вулиці, названі на честь людей